Haus Wertheim steht für
 Ein mittelrheinisch-fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Grafen von Wertheim
 Ein Bürgerhaus in der Altstadt von Frankfurt am Main, siehe Haus Wertheim (Frankfurt am Main)

Siehe auch:
 Haus Wertheimer